Onderstaande tabellen bevatten de deelnemers aan de UEFA-toernooien uit  Schotland.

Mannen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
Aantal seizoenen

Vrouwen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames
 15x Glasgow City FC
 6x Hibernian FC
 2x Kilmarnock FC
 1x Ayr United FC
 1x Celtic FC

Voetbal in Schotland
Deelnemers UEFA-toernooien